Barnwell kan syfta på:

Personer
Edward Barnwell (1813–1887), brittisk antikvarie
Frank Barnwell (1880–1938), brittisk flygingenjör
John Barnwell (född 1938), brittisk fotbollsspelare
Robert Woodward Barnwell (1801–1882), amerikansk politiker

Geografi

Kanada 

 Barnwell, Alberta, ort,

Storbritannien 

 Barnwell, Northamptonshire, ort i England,

USA 

 Barnwell, South Carolina, countyhuvudort, Barnwell County,